Plumaria:
  — родовое название, которое сейчас входит в синонимику рода жесткокрылых насекомых Plumilus из семейства жуков-точильщиков.
 Plumaria — род водорослей из семейства Ceramiaceae.
  — родовое название, которое сейчас входит в синонимику рода цветковых растений  семейства Осоковые.